Subaşı ist der Familienname folgender Personen:

 Hande Subaşı (* 1984), türkische Schauspielerin
 Hazal Subaşı (* 1995), türkische Schauspielerin und Model
 Yasir Subaşı (* 1996), türkischer Fußballspieler

Subaşı  steht für:

 Subaşı (Beyağaç), Ortsteil von Beyağaç, Provinz Denizli, Türkei
 Subaşı (Meriç), Ort in Meriç, Provinz Edirne, Türkei